Vláda Viktora Orbána může být:

 Druhá vláda Viktora Orbána, 2010 do 2014
 Třetí vláda Viktora Orbána, od 2014